La Coupe de Belgique féminine de rugby à XV ou  qui fut organisée lors de ses deux premières éditions sous forme d'un tournoi est maintenant calquée sur la formule de la Coupe de Belgique de rugby à XV et complète le Championnat de Belgique de rugby à XV féminin. 

Elle permet comme sa formule masculine aux équipes qui perdent lors du premier tour de passer en Coupe de l'effort ou .

Palmarès

Tableau final

2016

2015

Notes et références

Articles connexes 
 Championnat de Belgique de rugby à XV féminin

Liens externes 
 Site de la Fédération Belge de Rugby 
 Site Belge de Rugby

Compétition de rugby à XV en Belgique
rugby à XV F